Список,  ігор, розроблених та виданих компанією Gameloft.
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; font-size:95%;"
|-
! Гра !! Рік релізу !! Платформа(и)
|-
| Abracadaball || 2008 || Мобільні телефони, Android, Bada
|-
| Assault Wings 1944 || 2005 || Мобільні телефони
|-
| Air Strike 1944 || 2006 || Мобільні телефони, Blackberry
|-
| A Good Day to Die Hard || 2013 || Мобільні телефони, Android
|-
| Alien Quarantine || 2004 || Мобільні телефони, Android, Blackberry]
|-
| Asphalt Urban GT || 2004 || Nintendo DS, Nokia N-Gage
|-
| Asphalt Urban GT || 2004 || Nintendo DS, Nokia N-Gage
|-
| Asphalt Urban GT || 2004 || Nintendo DS, Nokia N-Gage
|-
| Asphalt Urban GT || 2004 || Nintendo DS, Nokia N-Gage
|-
| Asphalt Urban GT 2 || 2005 || Nintendo DS, PlayStation Portable
|-
| Asphalt 3: Street Rules || 2006 || Мобільні телефони
|-
| Asphalt 4: Elite Racing || 2008 || iOS, Мобільні телефони, N-Gage 2.0, DSi Ware
|-
| Asphalt 5 || 2010 || iOS, Windows Phone, Android, Bada OS, Palm Pre, Symbian
|-
| Asphalt 6: Adrenalin || 2011 || iOS, Android, Mac OS X, Мобільний телефон, Bada 2.0, Symbian^3
|-
| Asphalt 7: Heat || 2012 || iOS, Android, Windows 8, Windows Phone 8, BlackBerry PlayBook, BlackBerry 10
|-
| Asphalt 8: Airborne || 2013 || iOS, Android, Windows 8, 10, Windows Phone, Tizen, BlackBerry 10
|-
| Asphalt: Overdrive || 2014 || iOS, Android, Windows Phone
|-
| Asphalt: Nitro || 2015 || Android
|-
| Asphalt: Xtreme || 2016 || Android, iOS, Windows Phone, Windows 10
|-
| Asphalt: Street Storm || 2017 || Windows 10, Android, iOS
|-
| Asphalt 9: Legends || 2018 || Windows 10, Android, iOS
|-
| Assassin's Creed || || Мобільні телефони, Android
|-
| Assassin's Creed II || || Мобільні телефони, Android, Windows Mobile, Bada, Blackberry
|-
| Assassin's Creed: Brotherhood || || Мобільні телефони, Android, Blackberry
|-
| Assassin's Creed: Revelations || || Мобільні телефони, Android, Bada, Blackberry
|-
| Assassin's Creed III || || Мобільні телефони, Android, Blackberry
|-
| Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles || 2008 || iOS, Palm Pre, Nintendo DS, Windows Phone, Symbian, Android, Мобільні телефони
|-
| Assault Wings 1944 || 2005 || Мобільні телефони, 
|-
| Avatar: The Last Airbender || 2006 || Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Nintendo DS, Microsoft Windows, PlayStation 2, PlayStation Portable, Wii, Xbox
|-
| Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth || 2007 || Game Boy Advance, Nintendo DS, PlayStation 2, Wii, Xbox 360
|-
| Age of Empires: Mythologies || 2008 || Nintendo DS
|-
| Age of Empires: Age of Kings || 2006 || Nintendo DS
|-
| Baja: Edge of Control || 2008 || PlayStation 3, Xbox 360
|-
| Banjo-Pilot || 2005 || Game Boy Advance
|-
| Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge || 2003 || Game Boy Advance
|-
| Baseball Advance || 2002 || Game Boy Advance
|-
| Barnyard || 2006 || Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Microsoft Windows, PlayStation 2, Wii
|-
| Beat City || 2010 || Nintendo DS
|-
| Big Beach Sports || 2008 || Wii
|-
| Big Mutha Truckers || 2002 || Nintendo GameCube, Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox
|-
| Big Mutha Truckers 2 || 2005 || Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox
|-
| Blaze and Blade: Eternal Quest || 1998 || Microsoft Windows, PlayStation
|-
| Bob the Builder: Can We Fix It? || 2000 || Microsoft Windows, PlayStation
|-
| Bratz 4 Real || 2007 || Nintendo DS
|-
| Bratz Babyz || 2006 || Game Boy Advance, Microsoft Windows
|-
| Bratz: Forever Diamondz || 2006 || Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Nintendo DS, PlayStation 2
|-
| Bratz Girlz Really Rock || 2008 || Nintendo DS, PlayStation 2, Wii
|-
| Bratz: Rock Angelz || 2005 || Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Microsoft Windows, PlayStation 2
|-
| Bratz: Super Babyz || 2008 || Nintendo DS, Microsoft Windows
|-
| Bratz: The Movie || 2007 || Game Boy Advance, PlayStation 2, Wii
|-
| Bravo Air Race || 1997 || PlayStation
|-
| Broken Sword: The Shadow of the Templars || 1996 || PlayStation
|-
| Broken Sword: The Sleeping Dragon || 2003 || Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox
|-
| Broken Sword: The Angel of Death || 2006 || Microsoft Windows
|-
| Brother Bear || 2003 || Game Boy Advance
|-
| Cars || 2006 || Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox, Xbox 360
|-
| Cars Mater-National Championship || 2007 || Nintendo DS, Microsoft Windows, PlayStation 3, Wii, Xbox 360
|-
| Cars Race-O-Rama || 2009 || Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360
|-
| Cars: Radiator Springs Adventures || 2006 || Microsoft Windows
|-
| Chop Sushi || 2009 || iPhone OS
|-
| Company of Heroes || 2006 || Microsoft Windows
|-
| Company of Heroes: Opposing Fronts || 2007 || Microsoft Windows
|-
| Company of Heroes: Tales of Valor || 2009 || Microsoft Windows
|-
| Conan || 2007 || PlayStation 3, Xbox 360
|-
| Conker's Bad Fur Day || 2001 || [[Nintendo 64 (у Європі)]]
|-
| Constantine || 2005 || PlayStation 2, Xbox, Microsoft Windows
|-
| Costume Quest || 2010 || PlayStation Network, Xbox Live Arcade, Microsoft Windows
|-
| Danny Phantom: The Ultimate Enemy || 2005 || Game Boy Advance
|-
| Danny Phantom: Urban Jungle || 2006 || Game Boy Advance, Nintendo DS
|-
| Darksiders || 2010 || PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows
|-
| Darksiders II || 2012 || PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Wii U
|-
| Deadly Creatures || 2009 || Wii
|-
| de Blob || 2008 || iPhone OS, Wii
|-
| de Blob 2 || 2011 || Xbox 360, Wii, PlayStation 3
|-
| Destroy All Humans! || 2005 || PlayStation 2, Xbox, Mobile
|-
| Destroy All Humans! 2 || 2006 || PlayStation 2, Xbox
|-
| Destroy All Humans! Big Willy Unleashed || 2008 || Wii
|-
| Destroy All Humans! Path of the Furon || 2008 || Xbox 360, PlayStation 3 (скасовано в США)
|-
| Destruction Derby 64 || 1995 || Nintendo 64
|-
| Disney Princess  || 2003 || Wii, Nintendo DS
|-
| Dood's Big Adventure || 2010 || Wii
|-
| Drake & Josh || 2007 || Game Boy Advance
|-
| Drake & Josh: Talent Showdown || 2007 || Nintendo DS
|-
| Drakensang: The Dark Eye || 2008 || Microsoft Windows
|-
| Drawn to Life || 2007 || Nintendo DS
|-
| Drawn to Life: The Next Chapter || 2009 || Nintendo DS, Wii
|-
| DropCast || 2008 || Nintendo DS
|-
| El Tigre: The Adventures of Manny Riviera || 2007 || Nintendo DS, PlayStation 2
|-
| Elements of Destruction || 2007 || Nintendo DS, Xbox Live Arcade
|-
| EverGirl || 2005 || Game Boy Advance, Microsoft Windows
|-
| Evil Dead: Regeneration || 2005 || Microsoft Windows PlayStation 2, Xbox
|-
| The Fairly OddParents: Breakin' da Rules || 2003 || Xbox, PlayStation 2, Nintendo GameCube, Game Boy Advance
|-
| The Fairly OddParents: Clash with the Anti-World || 2005 || Game Boy Advance, Nintendo DS
|-
| The Fairly OddParents: Enter the Cleft || 2002 || Game Boy Advance
|-
| The Fairly OddParents: Shadow Showdown || 2004 || Game Boy Advance, Xbox, Nintendo GameCube, Microsoft Windows, PlayStation 2
|-
| Finding Nemo || 2003 || Microsoft Windows, PlayStation 2, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Xbox
|-
| Finding Nemo: Nemo's Underwater World of Fun ||  2003 || Microsoft Windows
|-
| Finding Nemo: The Continuing Adventure || 2004 || Game Boy Advance
|-
| Frontlines: Fuel of War || 2008 || Xbox 360, Microsoft Windows
|-
| Full Spectrum Warrior || 2004 || Xbox, Microsoft Windows, PlayStation 2, Mobile
|-
| Full Spectrum Warrior: Ten Hammers || 2006 || Microsoft Windows, Xbox, PlayStation 2
|-
| G-Darius || 1997 || PlayStation
|-
| Gallop & Ride || 2008 || Wii
|-
| Games Explosion || 2007 || Game Boy Advance
|-
| Ghost in the Shell || 1997 || PlayStation
|-
| Hello Kitty: Happy Party Pals || 2005 || Game Boy Advance
|-
| Home Alone || 1991 || Game Boy, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System
|-
| Home Alone 2: Lost in New York || 1992 || Game Boy, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System
|-
| Homefront || 2011 || Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360
|-
| Hot Wheels Stunt Track Driver || 1999 || Microsoft Windows, Game Boy Color
|-
| Hot Wheels Extreme Racing || 2001 || PlayStation
|-
| Hot Wheels Velocity X || 2002 || Nintendo GameCube, PlayStation 2, Windows, Game Boy Advance
|-
| Hot Wheels World Race || 2003 || PlayStation 2, GameCube, Microsoft Windows, Game Boy Advance
|-
| Hot Wheels: Stunt Track Challenge || 2004 || PlayStation 2, Game Boy Advance, Microsoft Windows, Xbox
|-
| Hugo Cabret || 2011 || Nintendo DS, Nintendo 3DS
|-
| The Incredibles || 2004 || Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Mobile, Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox
|-
| The Incredibles: Rise of the Underminer || 2005 || Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Nintendo DS, Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox
|-
| The Incredibles: When Danger Calls || 2004 || Microsoft Windows
|-
| In The Hunt || 1995 || PlayStation
|-
| It's Mr. Pants || 2004 || Game Boy Advance
|-
| Jeopardy! || 2010 || Wii, Nintendo DS
|-
| Jimmy Neutron: Attack of the Twonkies || 2004 || Nintendo GameCube, Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox
|-
| The Adventures of Jimmy Neutron Boy Genius: Jet Fusion || 2003 || Nintendo GameCube, Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox
|-
| Jimmy Neutron || 2001 || Nintendo GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance, Microsoft Windows
|-
| Journey to the Center of the Earth || 2008 || Nintendo DS
|-
| Juiced || 2005 || Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox
|-
| Juiced: Eliminator || 2006 || PlayStation Portable
|-
| Juiced 2: Hot Import Nights || 2007 || Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows
|-
| K-1: The Arena Fighters || 1997 || PlayStation
|-
| Kung Fu Panda 2 || 2011 || Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360
|-
| Let's Ride! Dreamer || 2006 || Game Boy Advance, Microsoft Windows
|-
| Let's Ride! Friends Forever || 2007, 2008 || Game Boy Advance, Nintendo DS
|-
| Let's Ride! Silver Buckle Stables || 2006 || PlayStation 2, Microsoft Windows
|-
| Let's Ride! Sunshine Stables || 2005 || Game Boy Advance
|-
| Lock's Quest || 2008 || Nintendo DS
|-
| Modern Combat Xbox 360, Microsoft Windows
|-
| MX 2002 || 2001 || PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance
|-
| MX Superfly || 2002 || Xbox, PlayStation 2, Nintendo GameCube
|-
| MX Unleashed || 2003 || PlayStation 2, Xbox
|-
| MX vs. ATV Unleashed || 2005 || Microsoft Windows, PlayStation 2, Mobile
|-
| MX vs. ATV: Untamed || 2007 || Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Portable, Wii, Nintendo DS
|-
| MX vs. ATV: Reflex || 2009 || Nintendo DS, PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox 360, Microsoft Windows)
|-
| MX vs. ATV: Alive || 2011 || PlayStation 3, Xbox 360
|-
| Micro Machines 1 and 2: Twin Turbo || 2000 || Game Boy Color
|-
| Micro Maniacs || 2001 || PlayStation, Game Boy Color
|-
| The Mighty B! || 2009 || Nintendo DS
|-
| Mohawk & Headphone Jack || 1996 || Super Nintendo Entertainment System
|-
| Monster House || 2006 || Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Nintendo DS, PlayStation 2
|-
| Monsters, Inc. Scream Arena || 2002 || Nintendo GameCube, PlayStation 2
|-
| MotoGP '06 || 2006 || Xbox 360
|-
| MotoGP '07 || 2007 || Xbox 360, Microsoft Windows
|-
| MotoGP 3: Ultimate Racing Technology || 2005 || Xbox, Microsoft Windows
|-
| My Little Pony Crystal Princess: The Runaway Rainbow || 2006 || Game Boy Advance
|-
| My Little Pony: Pinkie Pie's Party || 2008 || Nintendo DS
|-
| My Little Pony: Pinkie Pie's Party Parade || 2007 || Microsoft Windows
|-
| N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance || 2010 || iOS, Android, PlayStation Portable, PlayStation 3, Bada, Palm Pre
|-
| N.O.V.A 2: The Hero Rises Again || 2010 || Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook
|-
| N.O.V.A 3 || 2012 || iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry 10
|-
| N.O.V.A. Legacy || 2017 || Android
|-
| Nicktoons Unite! || 2005 || PlayStation 2, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Nintendo DS
|-
| Nicktoons: Battle for Volcano Island || 2006 || Nintendo GameCube, Nintendo DS, PlayStation 2, Game Boy Advance, Wii
|-
| Nicktoons: Attack of the Toybots || 2007 || PlayStation 2, Wii, Nintendo DS, Game Boy Advance
|-
|Nicktoons: The Lost Flower of Dreams || 2012 || Xbox 360, PlayStation 3, Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS
|-
| Nicktoons: Globs of Doom || 2008 || Wii, Nintendo DS, PlayStation 2
|-
| Nicktoons All Stars Party || 2012 || Wii, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo 3DS
|-
| The Outfit || 2005 || Xbox 360
|-
| Pass the Pigs || 2008 || iPhone OS
|-
| Paws & Claws Dogs & Cats Best Friends || 2007 || Microsoft Windows, Nintendo DS
|-
| Paws & Claws Pet Resort || 2005 || Game Boy Advance
|-
| Paws & Claws Pet Vet || 2006, 2009 || Microsoft Windows, Nintendo DS, iPhone OS
|-
| Ping Pals || 2005 || Nintendo DS
|-
| Pit-Fighter || 1992 || Super Nintendo Entertainment System
|-
| The Polar Express || 2004 || Game Boy Advance, Microsoft Windows, Nintendo GameCube, PlayStation 2
|-
| Power Rangers: Dino Thunder || 2004  || Game Boy Advance, PlayStation 2, Nintendo GameCube
|-
| Power Rangers: Ninja Storm || 2003 || Game Boy Advance, Microsoft Windows
|-
| Power Rangers: S.P.D. || 2005 || Game Boy Advance
|-
| Power Rangers: Time Force || 2001 || Game Boy Color, Game Boy Advance, PlayStation, Microsoft Windows
|-
| The Punisher || 2005 || PlayStation 2, Xbox, Microsoft Windows, Mobile
|-
| Quest 64 || 1998 || Nintendo 64
|-
| Ratatouille || 2007 || Xbox 360, Xbox, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Nintendo GameCube, Wii, Game Boy Advance, Nintendo DS, Microsoft Windows, Mobile
|-
| Ratatouille: Food Frenzy || 2007 || Nintendo DS
|-
| Red Faction || 2001 || PlayStation 2, Microsoft Windows, Nokia N-Gage, Mobile
|-
| Red Faction II || 2002 || PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, Microsoft Windows
|-
| Red Faction: Guerrilla || 2009 || PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows
|-
| Red Faction: Armageddon || 2011 || PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows
|-
| Red Faction: Karatarakis || 2013 || PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows
|-
| Redjack: Revenge of the Brethren || 1998 || Microsoft Windows
|-
| The Ren & Stimpy Show: Veediots! || 1992 || Super Nintendo Entertainment System
|-
| Rio || 2011 || Xbox 360, PlayStation 3, Wii, Nintendo DS
|-
| Road Rash || 1991 || Sega Mega Drive/Genesis, Atari ST, Commodore Amiga, Sega Master System, Game Boy, Game Gear, 3DO, Sega CD, Sega Saturn, PlayStation, Windows, Nintendo 64, Game Boy Advance
|-
| Rugrats: All Growed Up – Older and Bolder || 2002 || Microsoft Windows
|-
| Sabre Wulf || 2004 || Game Boy Advance
|-
| Saints Row || 2006 || Xbox 360
|-
| Saints Row (mobile game) || 2006 || Mobile
|-
| Saints Row 2 || 2008 || Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows
|-
| Saints Row: The Third ||  2011 || Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows
|-
| Scooby-Doo and the Cyber Chase || 2001 || Game Boy Advance
|-
| Scooby Doo: Mystery Mayhem || 2003 || Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox
|-
| Scooby-Doo! Night of 100 Frights || 2002 || Nintendo GameCube, PlayStation 2, Xbox
|-
| Scooby-Doo! Two: Monsters Unleashed || 2004 || Microsoft Windows, Game Boy Advance
|-
| Scooby-Doo! Unmasked || 2005 || Nintendo DS, Game Boy Advance, Nintendo GameCube, PlayStation 2, Xbox
|-
| Scooby-Doo! Who's Watching Who? || 2006 || Nintendo DS, PlayStation Portable
|-
| Scooby-Doo!: The Spooky of the Shell || 2010 || PlayStation 2, Wii, Nintendo DS
|-
| The Simpsons: Night of the Living Treehouse of Horror || 2001 || Game Boy Color
|-
| The Sopranos || 2000 || PlayStation 2
|-
| Sonic Advance || 2001 || Game Boy Advance, Nokia N-Gage
|-
| Sonic Advance 2 || 2002 || Game Boy Advance
|-
| Sonic Advance 3 || 2004 || Game Boy Advance
|-
| Sonic Battle || 2003 || Game Boy Advance
|-
| Sonic Pinball Party || 2003 || Game Boy Advance
|-
| Sonic Adventure 2 || 2008 || (версія для Канади)
|-
| Sphinx and the Cursed Mummy || 2003 || Nintendo GameCube, PlayStation 2, Xbox
|-
| Spirit: Stallion of the Cimarron || 2002 || Game Boy Advance
|-
| SpongeBob's Atlantis SquarePantis || 2007 || Wii, PlayStation 2, Nintendo DS, Game Boy Advance
|-
| SpongeBob's Atlantis Treasures || 2009 || iPhone OS
|-
| SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom || 2003 || PlayStation 2, Nintendo GameCube, Xbox, Game Boy Advance, Microsoft Windows
|-
| SpongeBob's Boating Bash || 2010 || Wii, Nintendo DS
|-
| SpongeBob SquarePants: Creature from the Krusty Krab || 2006 || Nintendo GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance, Nintendo DS, Wii
|-
| SpongeBob SquarePants: Employee of the Month || 2001 || Nintendo 64, Microsoft Windows
|-
| SpongeBob SquarePants: Lights, Camera, Pants! || 2005 || Nintendo GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance, Xbox, Microsoft Windows
|-
| SpongeBob SquarePants: Nighty Nightmare || 2006 || Microsoft Windows
|-
| SpongeBob SquarePants: Operation Krabby Patty || 2000 || Nintendo 64, Microsoft Windows
|-
| SpongeBob SquarePants: Revenge of the Flying Dutchman || 2002 || Nintendo GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance
|-
| SpongeBob SquarePants: SuperSponge || 2001 || PlayStation
|-
| SpongeBob SquarePants: The Yellow Avenger || 2005 || Nintendo DS, PlayStation Portable
|-
| SpongeBob SquigglePants || 2011 || Wii, Nintendo 3DS
|-
| SpongeBob U Pants || 2012 || Wii U
|-
| The SpongeBob SquarePants Movie Game || 2004 || Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Xbox, Microsoft Windows, PlayStation 2
|-
| Sprint Cars: Road to Knoxville || 2007 || Microsoft Windows, PlayStation 2
|-
| S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl || 2007 || Microsoft Windows
|-
| Star Wars Episode II: Attack of the Clones || 2002 || Game Boy Advance
|-
| Star Wars: Episode I: Battle for Naboo || 2000 || Nintendo 64, Microsoft Windows
|-
| Star Wars: Flight of the Falcon || 2003 || Game Boy Advance
|-
| Star Wars: The Force Unleashed || 2008 || iPhone OS
|-
| Stacking || 2011 || PlayStation Network, Xbox Live Arcade, Microsoft Windows)
|-
| Stuntman: Ignition || 2007 || PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Mobile
|-
| Summoner || 2000 || PlayStation 2, Microsoft Windows
|-
| Summoner 2 || 2002 || PlayStation 2
|-
| Super Fruitfall || 2008 || iPhone OS
|-
| Supreme Commander || 2006 || Microsoft Windows
|-
| Supreme Commander: Forged Alliance || 2007 || Microsoft Windows
|-
| Swamp Thing || 1992 || Nintendo Entertainment System, Game Boy
|-
| Table Tennis Star || 2008 || iPhone OS
|-
| Tak and the Power of Juju || 2003 || Nintendo GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance
|-
| Tak 2: The Staff of Dreams || 2004 || Nintendo GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance, Xbox
|-
| Tak: The Great Juju Challenge || 2005 || Nintendo DS, Game Boy Advance, Xbox, Nintendo GameCube, PlayStation 2
|-
| Tak and the Guardians of Gross || 2009 || Wii, PlayStation 2
|-
| Tak: Mojo Mistake || 2009 || Nintendo DS
|-
| Teen Titans || 2005 || PlayStation 2, Nintendo GameCube, Xbox, Game Boy Advance
|-
| Tetris Elements || 2004 || Microsoft Windows, Mac OS
|-
| TETRIS Evolution || 2007 || Xbox 360
|-
| Tetris Worlds || 2003 || Nintendo GameCube, PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance, Microsoft Windows
|-
| Titan Quest || 2006 || Microsoft Windows
|-
| Titan Quest: Immortal Throne || 2007 || Microsoft Windows
|-
| uDraw Pictionary || 2010 || Wii
|-
| uDraw Studio || 2010 || Wii
|-
| Unfabulous || 2006 || Game Boy Advance
|-
| UFC Undisputed 2009 || 2009 || Xbox 360, PlayStation 3
|-
| UFC Undisputed 2010 || 2010 || Xbox 360, PlayStation 3
|-
| UFC Undisputed Fight Nation || 2010 || Facebook
|-
| Up || 2009 || Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Microsoft Windows, Wii, Nintendo DS)
|-
| Vampire Legends: Power of Three || 2010 || Nintendo DS
|-
| Vs. || 1997 || PlayStation
|-
| Viva Piñata: Pocket Paradise || 2008 || Nintendo DS
|-
| Voltron: Defender of the Universe || 2011 || PlayStation 3, Xbox 360
|-
| WALL-E || 2008 || Microsoft Windows, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360, Mac OS X
|-
| Warhammer 40,000: Dawn of War || 2004 || Microsoft Windows
|-
| Warhammer 40,000: Dawn of War: Winter Assault || 2005 || Microsoft Windows
|-
| Warhammer 40,000: Dawn of War: Dark Crusade || 2006 || Microsoft Windows
|-
| Warhammer 40,000: Dawn of War: Soulstorm || 2008 || Microsoft Windows
|-
| Warhammer 40,000: Squad Command || 2007 || Nintendo DS, PlayStation Portable
|-
| Warhammer 40,000: Dawn of War II || 2009 || Microsoft Windows
|-
| Warhammer 40,000: Dawn of War II – Chaos Rising || 2010 || Microsoft Windows
|-
| Warhammer 40,000: Dawn of War II – Retribution || 2011 || Microsoft Windows
|-
| Warhammer 40,000: Space Marine || 2011 || Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360
|-
| Wheel of Fortune || 2010 || Wii, Nintendo DS
|-
| Where's Waldo? || 1991 || Nintendo Entertainment System
|-
| Worms: Open Warfare || 2006 || PlayStation Portable, Nintendo DS
|-
| Worms: Open Warfare 2 || 2007 || PlayStation Portable, Nintendo DS
|-
| Wozniak News: Attack of the 50 Foot Raccoon! || 2007 || Nintendo DS, PlayStation Portable, Xbox 360, Wii, Microsoft Windows, MacOS
|-
| WCW Nitro || 1997 || PlayStation, Nintendo 64, Microsoft Windows
|-
| WCW/nWo Revenge || 1998 || Nintendo 64
|-
| WCW Thunder || 1998 || PlayStation
|-
| WCW vs. nWo: World Tour || 1997 || Nintendo 64
|-
| WCW vs. the World || 1997 || PlayStation
|-
| WWE '12 || 2011 || PlayStation 3, Xbox 360, Wii
|-
| WWE '13 || 2012 || PlayStation 3, Xbox 360, Wii
|-
| WWE All Stars || 2011 || PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360
|-
| WWE Crush Hour || 2003 || PlayStation 2, Nintendo GameCube
|-
| WWE Day of Reckoning || 2004 || Nintendo GameCube
|-
| WWE Day of Reckoning 2 || 2005 || Nintendo GameCube
|-
| WWE Legends of WrestleMania || 2009 || Xbox 360, PlayStation 3
|-
| WWE Raw || 2002 || Xbox, Microsoft Windows, Mobile
|-
| WWE Raw 2 || 2003 || Xbox
|-
| WWE SmackDown! Shut Your Mouth || 2002 || PlayStation 2
|-
| WWE SmackDown! Here Comes the Pain || 2003 || PlayStation 2
|-
| WWE SmackDown! vs. Raw || 2004 || PlayStation 2
|-
| WWE SmackDown! vs. Raw 2006 || 2005 || PlayStation 2, PlayStation Portable
|-
| WWE SmackDown vs. Raw 2007 || 2006 || PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox 360
|-
| WWE SmackDown vs. Raw 2008 || 2007 || PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Portable, Nintendo DS, Wii, Xbox 360, Mobile
|-
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 || 2008 || Nintendo DS, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360
|-
| WWE SmackDown vs. Raw 2010 || 2009 || Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360
|-
| WWE SmackDown vs. Raw 2011 || 2010 || PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360
|-
| WWE SmackDown vs. Raw Online || (cancelled) || Microsoft Windows
|-
| WWE WrestleMania X8 || 2002 || Nintendo GameCube
|-
| WWE WrestleMania XIX || 2003 || Nintendo GameCube
|-
| WWE WrestleMania 21 || 2005 || Xbox
|-
| WWF No Mercy || 2000 || Nintendo 64
|-
| WWF SmackDown! || 2000 || PlayStation
|-
| WWF SmackDown! 2: Know Your Role || 2000 || PlayStation
|-
| WWF SmackDown! Just Bring It || 2001 || PlayStation 2
|-
| WWF WrestleMania 2000 || 1999 || Nintendo 64
|-
| WW2 - Normandy || 2003 || Microsoft Windows
|-
| X: Beyond the Frontier || 1999 || Microsoft Windows
|-
| X-Tension || 2000 || Microsoft Windows
|-
| Yager || 2003 || Microsoft Windows, Xbox
|-
| You Don't Know Jack || 2011 || Nintendo DS, Microsoft Windows, PlayStation 3, Wii, Xbox 360
|-
| Zoo Tycoon DS || 2005 || Nintendo DS
|-
| Zombie Infection || 2008 || Мобільні телефони
|-
| Zombie Infection 2 || 2010 || Мобільні телефони, Android
|}

 Видані гри 
Це неповний список, тому він постійно поповнюється. Ви можете допомогти, розширивши його, але використовуючи при цьому тільки достовірні джерела.

 0-9 
 1 vs 100
 1000 Words
 9mm (Blackberry Playbook, iOS, Android, Mac)

 A 
 Abracadaball (Java, Android, Bada)
 A Good Day to Die Hard (Java, Android)
 Air Strike 1944 (Java, Blackberry)
 Alien Quarantine (Java, Android, Blackberry)
 Alla Tu (Java)
 American Gangster (Java, Blackberry)
 American Popstar: Road to Celebrity (Java, Blackberry, DSi)
 America’s Army: Special Operations (Java)
 AND1 Streetball (Java, Blackberry)
 Asphalt: Urban GT (Java); 3D (Java, N-Gage 1.0, NDS)
 Asphalt: Urban GT 2 (Java); 3D (EXTEND) (Symbian 8-9, N-Gage 1.0, WM, NDS)
 Asphalt 3: Street Rules (Java); 3D (Java, Symbian 8-9, N-Gage 2.0, Android)
 Asphalt 4: Elite Racing (Java, Blackberry); 3D (iOS, WM, N-Gage 2.0, Symbian 8-9.4, DSi)
 Asphalt 5 (iOS, Android, WP 7, Palm Pre, Bada, Symbian^3, Maemo)
 Asphalt: Injection (PS Vita)
 Asphalt 6: Adrenaline (Java, Android, Bada, Blackberry); HD (iOS, Android, Blackberry, Symbian^3, Bada, Mac)
 Asphalt 3D: Nitro Racing (3DS)
 Asphalt 7: Heat (iOS, Android, Blackberry, WP 8, Windows 8)
 Asphalt 8: Airborne (iOS, Android, WP 8, Windows 8)
 Asphalt: Overdrive
 Asphalt: Nitro
 Asphalt: Xtreme
 Asphalt: Street Storm
 Assassins Creed (Java, Android)
 Assassins Creed II (Java, WM, Android, Bada, Blackberry)
 Assassins Creed: Brotherhood (Java, Android, Blackberry)
 Assassins Creed: Revelations (Java, Android, Bada, Blackberry)
 Assassins Creed III (Java, Android, Blackberry)
 Assassins Creed 3D: Altair’s Chronicles (Symbian 7-9, Symbian^3, WM, iOS, Android, WP 7, Palm Pre, Bada, Maemo, NDS)
 Assault Wings 1944 (Java)
 Asterix & Obelix: Encounter Cleopatra (Java, WM)
 Atomino (Java)*
 Avalanche Snowboarding (Java, WM)

 B 
 Battle for the White House Bailout Wars (iOS)
 Beowulf: The Mobile Game Blades of Fury (iOS)
 Block Breaker Deluxe (Wii, iOS, N-Gage, mobile)
 Block Breaker Deluxe 2 Block Breaker 3:Unlimited (Android, iOS)
 Brain Challenge (Wii, iOS, DS, PS3, Xbox, N-Gage, PSP, mobile)
 Brain Challenge 2 (iOS)
 Bridge Odyssey (iOS)
 Brothers in Arms (N-Gage)
 Brothers in Arms: Art of War Brothers in Arms DS Brothers in Arms: Earned in Blood Brothers in Arms: Hour of Heroes (iOS, Palm Pre)
 Bubble Bash (iOS)
 Blitz brigade C 
 Catz Castle Frenzy (iOS)
 Castle of Magic (iOS, Palm Pre, Nintendo DSi)
 Chess Classics (iOS)
 Chess and Backgammon Classics (iOS)
 Chessmaster Chuck Norris: Bring on the Pain Common Sense Crystal Monsters (Nintendo Dsi)
 CSI: Miami (iOS, mobile)
 CSI: The Mobile Game D 
 Date or Ditch Date or Ditch 2 Deal or No Deal (U.K.)
 Derek Jeter Pro Baseball 2008 Derek Jeter Real Baseball (iOS)
 Desperate Housewives Diablo Diamond Rush Diamond Twister Die Hard 4.0 Dogz (N-Gage)
 Dragon mania Driver (iOS)
 Driver: LA Undercover Driver: San Francisco Dungeon Hunter (iOS, Palm Pre) ,
 Dungeon Hunter: Alliance (Playstation Network, Mac OS X, PS Vita)
 Dungeon Siege E 
 Earthworm Jim (iOS, Palm Pre, PlayStation Network, Xbox Live Arcade)
 Eternal Legacy (Blackberry Playbook, iOS, mobile)

 F 
 Ferrari GT: Evolution (iOS, mobile)
 Fishing Kings (iOS, Android)
 Final Fantasy

 G 
 Gangstar: Crime City (Java, Android)
 Gangstar 2: Kings of L.A (Java)
 Gangstar: West Coast Hustle (iOS, Android), Bada)
 Gangstar: Miami Vindication (IOS, Android, Java)
 Gangstar Rio: City of Saints (IOS, Android,Java)
 Gangstar: Vegas (IOS, Android)
 Ghost Mansion Party (Wii)
 Golden Balls Grey's Anatomy The Mobile Game Green Farm GT Racing: Motor Academy (iOS, Mobile, Blackberry Playbook)
 Gran Turismo
 Guitar Hero
 Guitar Legend Guitar Rock Tour (Nintendo DS, Nintendo DSiWare, iOS, mobile)
 Guitar Rock Tour 2 (iOS)

 H 
 Hero of Sparta (Nintendo DSi Ware, iOS, Palm Pre, PlayStation 3)
 Heroes I 
 Immortal J 
 James Cameron's Avatar: The Game (iOS, Palm Pre)

 K 
 Kevin Pietersen Pro Cricket KO Legends L 
 Las Vegas Nights Lego Batman: The Mobile Game Let's Golf! (iOS, Palm pre, PlayStation 3)
 Let's Golf! 2 (Blackberry Playbook, iOS, Mac OS X)
 Let's Go Bowling Lost Lumines Mobile M 
 Massive Snowboarding March of Heroes Max Payne Megacity Empire Miami Nights: Single in the City (DS)
 Miami Nights: The city is yours Midnight Bowling (Wii, iOS, mobile)
 Midnight Bowling 2 Midnight Hold'em Poker Midnight Play Pack (DS)
 Midnight Pool (Wii, iOS, N-Gage)
 Midnight Pool 2 Midnight Pool 3D Might and Magic Might and Magic II Million Dollar Poker feat. Gus Hansen Mission Impossible III Modern Combat: Domination (PS3, Mac OS X)
 Modern Combat: Sandstorm (iOS, Bada, Palm Pre, Android)
 Modern Combat 2: Black Pegasus (Blackberry Playbook, iOS, Android)
 Modern Combat 3: Fallen Nation (Android, iOS, Windows Phone 7)
 Modern Combat 4: Zero Hour (Android, iOS, Windows Phone 7)
 Modern Combat 5: Blackout (Android, iOS, Windows Phone 7, Windows 8)
 Monster life 'Mystery Mansion Pinball (iOS)
 My Life in New York
 My Little Pony

N 
 Naval Battle: Mission Commander (iOS)
  Men in Black 3 for (iOS)
 NBA Pro Basketball 2010
 Need for Speed: Underground
 New York Nights: Success in the City
 New York Nights 2: Friends for Life
 NFL 2008 (DS)
 NFL 2009
 NFL 2010 (iOS, Palm Pre)
 NFL HD 2011
 NFL Pro 2012
 Nightmare Creatures
 Ninja Prophecy
 Nitro Street Racing
 Nitro Street Racing 2
 N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance (iOS, Playstation OS (PSP, PS3), Mac OS X, Palm Pre, Android)
 N.O.V.A 2: The Hero Rises Again (Blackberry Playbook, Android, iOS)
 N.O.V.A. 3 (Android, iOS)

O 
 Open Season
 Order & Chaos Online (iOS, Android, Windows Mobile)
 Order & Chaos 2: Redemption (iOS, Android)
 Oregon Trail (Mobile, iOS, Palm Pre)
 Oregon Trail 2: Gold Rush

P 
 Petz
 Paris Hiltons Jewl Jam
 Paris Night
 Platinum Solitaire
 Platinum Solitaire 2
 Platinum Solitaire 3
 Platinum Sudoku
 Platinum Sudoku 2
 Power thirst the game
 Prince of Persia
 Prince of Persia Classic (PS3, Xbox Live Arcade, PlayStation Store)
 Prince of Persia: Harem Adventures
 Prince of Persia: The Sands of Time
 Prince of Persia: The Shadow and The Flame
 Prince of Persia: The Two Thrones
 Prince of Persia: Warrior Within (iOS)
 Prince of Persia: The forgotten sands
 Pro Golf 2007 3D
 Pro Moto Racing
 Pro Rally Racing

Q

R 
 Rayman (DSiWare, iOS, PlayStation Network, Windows Mobile, Palm Pilot)
 Rayman 3
 Rayman Bowling
 Rayman Garden
 Rayman Golf
 Rayman Kart
 Rayman Raving Rabbids
 Rayman Raving Rabbids TV Party
 Real Football 2004
 Real Football 2005
 Real Football 2006 (Real Soccer 2006)
 Real Football 2007
 Real Football 2008
 Real Football 2009 (Nintendo DS, DSiWare, iOS)
 Real Football 2010 (Nintendo DSiWare, iOS, Palm Pre)
 Real Football 2011 (Blackberry Playbook, iOS, Android)
 Real Football 2012
 Real Football 2013 (iOS, Android)
 Real Football 2014 (iOS, Android, Java)
 Real Football 2015 (iOS, Android, Java)
 Real Rugby (Invictus mini game, Xbox)
 Reggie Bush Pro Football 2007 Reggie Bush Pro Football 2008 Rogue Planet (iOS)

 S 
 Sally's Studio Sexy Poker 2009 (Wii, Mobile)
 Sherlock Holmes: The Official Movie Game Shrek Shrek 2 Shrek Forever After (iOS, iPod Classic, PlayStation Network, Xbox Live Arcade, Palm Pre)
 Shrek Kart (iOS, Palm Pre)
 Shrek the Third Siberian Strike Siberian Strike Episode II Sid Meier’s Civilization V: The Mobile Game Six-Guns (IOS, Android, Windows Phone 8)
 Skater Nation (iOS, Palm Pre)
 Skee-Ball Speed Devils Spring Break Fever Spider-Man: Total Mayhem (Blackberry Playbook)
 Spider-Man: Toxic City Soulcalibur Soul of Darkness (DSiWare) Castlevania
 Surf’s Up T 
 Tank Battles (PlayStation 3)
 Terminator Salvation (iOS)
 Texas Hold'Em Poker (Wii, Mobile)
 Texas Hold'em Poker 2 The O.C. The Settlers (iOS, Palm Pre)
 The Amazing Spider-Man (iOS, Android)
 Tokyo City Nights (Japan Only)
 Tom Clancy's Ghost Recon: Jungle Storm (U.S.)
 Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Tom Clancy's H.A.W.X (iOS, Palm Pre, Symbian, Android)
 Tom Clancy's Rainbow Six 3 Tom Clancy's Rainbow Six Vegas Tom Clancy’s Splinter Cell Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction (iOS)
 Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow Tropical Madness TV Show King (Wii, iOS, PlayStation 3)
 TV Show King Party U 
 Uno (Blackberry Playbook, iOS, Palm Pre, Nintendo DSi, Wii, PlayStation 3)
  Urban Crime Ultimate Spider-Man: Total Mayhem (iOS, Android)

 V 
 Vampire Romance W 
 Wild West Guns (Wii)
 Wimbledon 2008 Official Game Wimbledon 2009 Wonder Blocks (iOS)
 "Wild Blood" (ANDROID,iOS)

 X 
 XIII XIII 2 Xtreme Dirt Bike Y 

 Z 
 Zombie Infection Zombie Infection 2 Baku Keju''

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт видавця 

Списки відеоігор
Ігри Gameloft
Списки:Економіка